Налимка — река в России, протекает по Красноярскому краю. Устье реки находится в 44 км по правому берегу реки Сочур. Длина реки составляет 40 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010600112115200025289.

Примечания 

Притоки Сочура
Реки Енисейского района